«История Нью-Йорка от сотворения мира до конца голландской династии, рассказанная Дидрихом Никербокером» () — сатирическое произведение американского писателя Вашингтона Ирвинга, впервые опубликованное в 1809 году и впоследствии подвергавшееся переработке.

Содержание 
Книга представляет собой ироничный рассказ об истории голландской колонии Новый Амстердам. Автор в пародийном ключе раскрывает романтические представления об историческом процессе, постоянно делает отсылки к политической жизни современных ему США.

Публикация 
Чтобы приписать «Историю Нью-Йорка» другому автору, Вашингтон Ирвинг прибег к мистификации. Осенью 1809 года он опубликовал в газете «Ивнинг пост» объявление об исчезновении «маленького пожилого джентльмена в старом чёрном кафтане и треуголке по имени Никербокер», а позже — сообщение от имени хозяина гостиницы «Колумбия», где этот человек якобы останавливался в последний раз и оставил свои вещи. Хозяин гостиницы заявлял, что, если постоялец не объявится к определённому сроку, он будет вынужден для покрытия расходов продать «весьма любопытную рукописную книгу», оставленную Никербокером. В декабре того же года была издана «История Нью-Йорка», подписанная этим именем.

Последующие 40 лет Ирвинг переиздавал эту книгу, всякий раз перерабатывая текст. Литературоведы отмечают, что он старался смягчать наиболее острые места.

Восприятие 
«История Нью-Йорка» имела успех у читателей и критиков. Она много раз переиздавалась в США, в 1820 году была опубликована в Лондоне, переводилась на немецкий (1825, французский и шведский (1827) языки. Книгу высоко оценили Вальтер Скотт, Сэмюэл Кольридж, Чарльз Диккенс.

У Ирвинга появились подражатели. Например, в 1824 году появилась история Ньюарка, приписываемая «Дидриху Никербокеру-младшему». В целом «История Нью-Йорка» повысила популярность мистификаций с якобы обретёнными рукописями. В связи с этим Джеймс Фенимор Купер предварил один из своих романов вступлением, в котором «торжественно заявляет», что рукопись книги не попадала к нему при странных обстоятельствах, в том числе не была вручена хозяином гостиницы, которому осталась от постояльца.

Примечания 

Литература США
Вашингтон Ирвинг
Нью-Йорк в культуре и искусстве